Oecidiobranchus är ett släkte av kräftdjur. Oecidiobranchus ingår i familjen Desmosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Oecidiobranchus